Шафак:

 Шафак, Сара (род. 1990) — финская фотомодель, победительница конкурса «Мисс Финляндия — 2012».
 Шафак, Элиф (род. 1971) — турецкая и американская писательница.